Aru – miasto w Demokratycznej Republice Konga
 Wyspy Aru – archipelag w Indonezji na morzu Arafura
 Aru (Kuusalu) – estońska wieś
 Aru (Leisi) – estońska wieś

Zobacz też 
 ARU